Sluníčko pro děti je český nadační fond založený v roce 2008. Činnost fondu je zaměřena na pomoc fyzicky a mentálně postiženým dětem, nemocným dětem a dětem ze sociálně slabých poměrů. Zaměřuje se na individuální případy.

Externí odkazy 
 Stránky nadačního fondu

Nadace v Česku
Organizace založené roku 2008